Cachoeirinha (Pernambuco), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Cachoeirinha (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Cachoeirinha (Tocantins), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins